Альохін — російське прізвище, походить від форми імені Альоша (Алєксєй, ).
Відомі носії:

Жінки 
 Альохіна Світлана Вікторівна  — доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Чоловіки 
 Альохін Андрій — український актор кіно, озвучування та дубляжу, теле-радіоведучий, диктор, блогер, письменник.
 Альохін Валентин Дмитрович (1923—1991) — радянський спортивний функціонер.
 Альохін Василь Васильович (1882–1946) — російський радянський геоботанік, засновник московської школи фітоценологів, професор.
 Альохін Володимир Ілліч (1957) — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Альохін Володимир Олексійович (1973—2014) — український волонтер; Народний Герой України.
 Альохін Михайло Сергійович (1902—1939) — діяч радянських спецслужб, майор держбезпеки (1938).
 Алехін Олександр Олександрович (1892–1946) — російський і французький шахіст, четвертий в історії чемпіон світу з шахів.

Примітки 

Російські прізвища